Степан Иванович Зайцев:
 Зайцев, Степан Иванович (1908—1975) — советский военный разведчик, генерал-майор.
 Зайцев, Степан Иванович (1918—2014) — участник Атомного проекта СССР, директор Сибирского химического комбината (1965—1990), Герой Социалистического Труда.